Золото́й треуго́льник:
 Золотой треугольник — географическая зона в Юго-Восточной Азии, включающая территории Таиланда, Мьянмы и Лаоса и известная большими объёмами производства и торговли наркотиками.
 Золотой треугольник — термин, используемый для описания ряда ведущих научно-исследовательских университетов Великобритании, находящихся в Кембридже, Лондоне и Оксфорде.
 Золотой треугольник — один из регионов штата Миссисипи — три города на северо-востоке штата
 Золотой треугольник — центральный район Питсбурга, бизнес-центр, расположенный на стрелке рек Аллегейни и Мононгахила и известный небоскрёбами.
 Маршрут, по которому курсировали суда при треугольной торговле: Европа → Гвинейский залив → Вест-Индия → Европа.
 Золотой треугольник — равнобедренный треугольник с углом при вершине 36°.
 Золотой треугольник — туристический маршрут в Индии.